Нейсе:

 Ныса — город в Польше.
 Глацкая Ниса — река, протекающая по территории юго-западной Польши.
 Лужицкая Ниса — река, протекающая по территории Чехии, Польши и Германии
 Княжество Нейсе — княжество-епископство в Силезии в XIV—XVIII вв. со столицей в городе Ныса.
 Ныса (гмина) — городско-сельская гмина (волость) в Польше.

См. также 
 Ниса
 Нисса
 Ныса